Fort Jaco (gebouw), een voormalig fort in Ukkel
Fort Jaco (wijk), een wijk in Ukkel